Aruna je lahko:
 Aruna - bog oceana v hetitski mitologiji
 Aruna - kočija Sonca v hinduizmu